Perlman ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred E. Perlman (1902–1983), US-amerikanischer Ingenieur und Eisenbahn-Manager
 Elliot Perlman (* 1964), australischer Schriftsteller
 Eliezer Ben-Jehuda (1858–1922), Wegbereiter des modernen Hebräisch
 Fredy Perlman (1934–1985), US-amerikanischer Anarchist und Publizist
 George Perlman (1897–2000), US-amerikanischer Geiger, Komponist und Musikpädagoge
 Isadore Perlman (1915–1991), US-amerikanischer Chemiker
 Itzhak Perlman (* 1945), israelischer Violinist
 Janet Perlman (* 1954), kanadische Animatorin und Schriftstellerin
 Michail Romanowitsch Perlman (1923–2002), sowjetischer Turner
 Nathan David Perlman (1887–1952), US-amerikanischer Politiker
 Philip Perlman (1890–1960), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Radia Perlman (* 1951), US-amerikanische Softwareentwicklerin und Netzwerktechnikerin
 Rhea Perlman (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Ron Perlman (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Perlmann
 Perelman
 Pearlman
 Perlman-Syndrom